Les Cinq Sous de Lavarède est un roman d'aventure français co-écrit par Paul d'Ivoi et Henri Chabrillat et paru en 1894.

 Plusieurs films adaptés de ce roman en reprennent le titre :
 Les Cinq Sous de Lavarède, film réalisé par Henri Andréani sorti en 1913.
 Les Cinq Sous de Lavarède, film réalisé par Maurice Champreux sorti en 1927.
 Les Cinq Sous de Lavarède, film français réalisé par Maurice Cammage sorti en 1938.